Karl Chop ist der Name folgender Personen:

* Karl Chop (1825–1882), deutscher Schriftsteller und Paläontologe, siehe Carl Chop
 Karl Christian Ferdinand Chop (1767–1840), deutscher Beamter, Verwaltungsjurist